Gaolong kan syfta på följande platser:

Kina 

 Gaolong (socken i Kina, Guangxi), 
 Gaolong (socken i Kina, Chongqing), 

Robotskapade Kinaförgreningar